Een instelling, zie Organisatie
Instantie (informatica)